Wassili Wassiljew (russ. Василий Васильев) ist der Name folgender Personen:

* Wassili Jefimowitsch Wassiljew (1897–1981), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wassili Pawlowitsch Wassiljew (1818–1900), russischer Sinologe und Buddhologe
 Wassili Petrowitsch Wassiljew (1896–1942), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wassili Wassiljewitsch Wassiljew (1827–1894), russischer Maler und Grafiker